Rooster (wiskunde), een meetkundig hulpmiddel om continue entiteiten af te beelden op discrete roosterpunten
 Raster (tijdschrift), een Nederlandstalig literair tijdschrift
 Hek (afrastering)
 Raster (grafische industrie), een patroon van regelmatige punten waarmee een foto of afbeelding gedrukt kan worden
 Raster (schilderkunst), een regelmatige verdeling op schildersdoek of in een digitaal medium

Zie ook 
 Rasterafbeelding
 Grid (doorverwijspagina)